Waterloostraße 1 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Villa Kaulbach (Hannover) in der Calenberger Neustadt
 Waterloostraße 1 (Köln) in Köln-Nippes